Obere Papiermühle steht für
 Obere Papiermühle (Erfurt) in Thüringen
 Obere Papiermühle (Georgensgmünd), Ortsteil der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern
 Obere Papiermühle (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Obere Papiermühle (Wiesentheid), Ortsteil des Marktes Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern